Открытый чемпионат Англии по бадминтону 2007 - 97-й по счету Открытый чемпионат Англии по бадминтону и третий турнир Супер Серии 2007. Проходил с 6 по 11 марта в Бирмингеме.

Мужская одиночная категория

Сеяные 
 Линь Дань
 Чэнь Цзинь
 Ли Цзунвэй
 Петер Гаде
 Бао Чуньлай
 Чэнь Юй
 Кенэс Ёнасэн
 Мухамед Хафиз Хашим

Результаты

Женская одиночная категория

Сеяные 
 Се Синфан
 Чжан Нин
 Ван Чэнь
 Сюй Хуайвэнь
 Чжу Линь
 Яо Цзе
 Лу Лань
 Пи Хунъянь

Результаты

Мужская парная категория

Сеяные 
 Фу Хайфэн / Цай Юнь
 Йенс Эриксен / Мартин Лундгаард Хансен
 Маркис Кидо / Хендра Сетиаван
 Чŏн Джэсŏнъ / Ли Ёнъдэ
 Кендра Виджая /  Тони Гунаван
 Ли Джэджин/ Хванъ Джиман
 Чун Тханфук (Чжун Тэнфу) / Ли Ваньхуа (:en:Lee Wan Wah)
 Ку Кинкит (Гу Цзяньцзе) / Чэнь Вэньхун (:en:Tan Boon Heong)

Результаты

Женская парная категория

Сеяные 
 Гао Лин / Хуан Суй
 Ян Вэй / Чжан Цзевэнь
 Чжан Явэнь / Вэй Или
 Цзянь Юйцзин / Чэн Вэньсин
 Хуан Бэйди (:en:Wong Pei Tty) / Чэнь Ихуэй
 Ду Цзин / Юй Ян
 Цзян Яньмэй / Ли Юйцзя
 Гэйл Эмм / Донна Келлог

Результаты

Микст

Сеяные 
 Нова Видианто / Лилиана Натсир
 Се Чжунбо / Чжан Явэнь
 Томас Лайбаурн / Камилла Рутер Юл
 Натан Робертсон / Гэйл Эмм
 Фланди Лимпеле / Вита Марисса
 Энтони Кларк / Донна Келлог
 Роберт Матюсиак / Надежда Костиукзук
 Хендра Курниаван Сапута / Ли Юйцзя

Результаты 

Бадминтонные соревнования
2007 год в бадминтоне